

Prénom 
 Corentin est un prénom masculin d'origine bretonne. Il est fêté le 12 décembre.

Personnes portant ce prénom 
 Le père Corentin Cloarec (1894-1944), patriote, tué par des Français aux ordres de la Gestapo le  dans le couvent Saint-François de Paris, et qui a donné son nom à la rue du Père-Corentin à Paris.
 Corentin Rouge, dessinateur et scénariste de bande dessinée et animateur français. 
Corentin Dias, étudiant en psychologie à l'Université de Rouen.

Saints 
 Corentin, l’un des sept saints fondateurs de la Bretagne, saint de la ville de Quimper, dont il est le premier évêque.

Nom de famille 

 Philippe Corentin, auteur et illustrateur de littérature jeunesse

Toponyme 

 Abbaye Saint-Corentin, ancienne abbaye bénédictine de femmes construite sur ce qui est aujourd’hui le territoire de la commune de Septeuil ; 
 Cathédrale Saint-Corentin de Quimper ;
 Corentin Cariou, station du métro parisien ;
 Corentin Celton, station du métro parisien ;
 Rue du Père-Corentin, voie du  de Paris.

Titre 

 Corentin, ou Les infortunes conjugales, film de Jean Marbœuf ;
 Les Voyages de Corentin série d'animation adapté de la bande dessinée de Paul Cuvelier.

Personnage 
 Corentin, héros d'une bande dessinée belge de Paul Cuvelier ;
 Corentin, personnage créé par Honoré de Balzac, le policier le plus célèbre de la Comédie humaine, qui apparaît principalement dans : Les Chouans, Une ténébreuse affaire, Splendeurs et misères des courtisanes.

Autres 
 Le Corentin, trois-mâts lougre de la compagnie maritime Gouelia.

Voir aussi 
 

ko:코랑탱